Frans Zwollo sr. (1872-1945), Nederlands zilversmid
Frans Zwollo jr. (1896-1989), Nederlands zilversmid, zoon van voorgaande